Oude Ursulakerk, kerk in Warmenhuizen
 Sint-Ursulakerk (Eigenbilzen)
 Sint-Ursulakerk (Keulen)
 Sint-Ursulakerk (Lanaken)
 Sint-Ursulakerk (Kleine-Brogel)
 Ursulakerk (Welsrijp)
 Sint-Ursulakerk, de oude naam van de Nieuwe Kerk in Delft

Ursula